Ferdinandsfelde bezeichnet:

 Ferdinandsfelde (Britz), Wohnplatz/Siedlung in Britz im Landkreis Barnim in Brandenburg 
 Ferdinandsfelde (Bartenstein), Ort im einstigen Landkreis Bartenstein in Ostpreußen